Te Wiata ist der Familienname folgender Personen:

 Beryl Te Wiata (* 1925), neuseeländische Sängerin und Schauspielerin 
 Inia Te Wiata (1915–1971), neuseeländischer Opernsänger (Bass) 
 Rima Te Wiata (* 1963), neuseeländische Schauspielerin